Будаев — осетинская, балкарская, русская, лакская, даргинская, кумыкская и бурятская фамилия. Известные носители:

 
 Будаев, Анатолий Петрович (1969—2013) — белорусский футболист, защитник.
 
 Будаев, Борис Дугданович (1957) — заслуженный мастер спорта СССР (1989), заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, российский общественный деятель.
 Будаев, Дмитрий Иванович (1923—2011) — доктор исторических наук, преподаватель Смоленского государственного педагогического университета, заслуженный деятель науки России, почётный гражданин Смоленска.
 Будаев, Михаил Михайлович (1926—1996) — военный деятель, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, начальник ЦНИИ военного кораблестроения, вице-адмирал.
 Будаев, Николай Сергеевич (1833—1902) — заслуженный профессор математики Петербургского университета.
 Будаев, Осор Дугарович (1886 или 1887—1937) — бурятский буддийский монах, художник, исследователь традиционного буддийского искусства.

 Будаева, Виталия Сергеевна (род. 1998) — украинская футболистка.

См. также 
 Будаево — деревня, Гагаринский район, Смоленская область.
 Будаевцы () — село, Красноокнянский район, Одесская область, Украина.